Leirich ist der Familienname folgender Personen:

 Jürgen Leirich (1938–2012), deutscher Sportwissenschaftler, Hochschullehrer und Turnfunktionär
 Silvan-Pierre Leirich (* 1960), deutscher Fernseh- und Theaterschauspieler